Słowo Beckwithia może oznaczać:
 Beckwithia – rodzaj roślin należący do rodziny jaskrowatych (Ranunculaceae Juss.) 
 Beckwithia – rodzaj wymarłego stawonoga z rzędu Aglaspidida Walcott